Coppa CEV 1993-1994 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa CEV 1993-1994 – torneo di pallavolo maschile